Ronnie ist ein beidgeschlechtlicher Vorname. Er ist wie Ronny und Ronni eine verselbstständigte Koseform des Namens Ronald und wird meistens als männlicher Vorname verwendet. Als weiblicher Vorname ist er seltener; dann handelt es sich um eine Koseform von Veronika.

Namensträger 

 Ronnie Barker (1929–2005), britischer Schauspieler
 Ronnie Baxter (* 1961), englischer Dartspieler
 Ronnie Bedford (1931–2014), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Ronnie Brunswijk (* 1962), surinamischer Politiker
 Ronnie Clayton (1934–2010), englischer Fußballspieler
 Ronnie Coleman (* 1964), US-amerikanischer Bodybuilder
 Ronnie Cuber (1941–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker 
 Ronnie James Dio (1942–2010), US-amerikanischer Rocksänger
 Ronnie Drew (1934–2008), irischer Musiker
 Ronnie DuPont (1937–2015), US-amerikanischer Jazzpianist
 Ronnie Dyson (1950–1990), US-amerikanischer Popsänger
 Ronnie Earl (* 1953), US-amerikanischer Gitarrist
 Ronnie Haig (* 1939), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Ronnie Hawkins (1935–2022), US-amerikanischer Musiker
 Ronnie Hellström (1949–2022), schwedischer Fußballspieler
 Ronnie Lane (1946–1997), britischer Rockmusiker
 Ronnie Leitgeb (1959–2022), österreichischer Tennistrainer
 Ronnie Milsap (* 1943), US-amerikanischer Sänger
 Ronnie O’Sullivan (* 1975), englischer Snookerspieler
 Ronnie Peterson (1944–1978), schwedischer Autorennfahrer
 Ronnie Schöb (* 1962), deutscher VWL-Professor
 Ronnie Ray Smith (1949–2013), US-amerikanischer Sprinter
 Ronnie Urini (* 1956), österreichischer Musiker
 Ronnie Whelan (* 1961), irischer Fußballspieler
 Ronnie Worm (* 1953), deutscher Fußballspieler

Namensträgerin 
 Ronnie Spector (1943–2022), US-amerikanische Sängerin

Männlicher Vorname